Zagoni est un toponyme qui peut désigner :
Zagoni, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Zagoni, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie.